Grabenhorn kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Søkkhornet, bergstopp,

Schweiz 

 Grabenhorn (bergstopp i Schweiz), Valais,